

Patronyme 
Robichon est un nom de famille porté par :
 François Robichon (né en 1954), universitaire et historien de l'art français.
 François Robichon de la Guérinière (1688-1751), écuyer français.
 Henri Robichon (1899-2001), homme politique français.
 Georges-Henri Robichon (?-?), avocat et homme politique québécois ;
 Suzette Robichon (1947-), féministe française.

Divers 
 (260906) Robichon, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Verrerie de Michel Robichon, établissement industriel français fondé en 1749.